Пуерто-Рико на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли тридцять сім спортсменів у п'ятнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Пуерто-Рико на сайті МОК  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020